Cascine San Pietro ima više značenja:
 Cascine San Pietro, Asti
 Cascine San Pietro, Milano